Stanford se poate referi la una din entitățile de mai jos.

Instituții
Universitatea Stanford, o universitate privată din California, Statele Unite,
Colegiul Lacul Stanford, din provincia Limpopo, Africa de Sud

Personalități
Aaron Stanford (n. 1976), actor american
Alan Stanford, actor irlandez
Charles Villiers Stanford, (1852-1924) compozitor irlandez
Craig Stanford, profesor antropolog
Frank Stanford (1948–1978), poet american
Henry King Stanford (n. 1916), președintele Universității Georgia
J. K. Stanford (1892–1971), ornitolog și scriitor britanic
Jason Gray-Stanford (n. 1970), actor canadian
Karin Stanford, profesor la Universitatea California
Leland Stanford (1824–1893), om de afaceri american, întemeietorul Universității Stanford
Rawghlie Clement Stanford (1879–1963), al nouălea guvernator al statului Arizona
Stanford Moore, biochimist american
Stanford Parris (1929–2010), politician american

Denumiri geografice

Africa de Sud
 Stanford, Western Cape

Regatul Unit
 Stanford, Bedfordshire
 Stanford, Essex
 Stanford, Kent
 Stanford, Norfolk
 Stanford, Northamptonshire

Statele Unite 
Stanford, California
Stanford, Kentucky
Stanford, Montana
Stanford, New York

Vezi și
Experimentul Stanford